

Patronyme 

 Billy Fulton (1977–), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Bob Fulton (1947–2021), joueur et entraîneur de rugby à XIII australien.
 Davie Fulton (1916-2000), homme politique et juge canadien.
 
 Hamish Fulton (1946–), artiste anglais.
 
 
 Kristian Fulton (1998–), joueur américain de football américain.
 Kristina Fulton (1967–), actrice américaine.
 Maude Fulton (1881–1950), actrice de théâtre américaine.
 Pierce Fulton (1992-2021), DJ et multi-instrumentiste américain.
 Rikki Fulton (1924–2004), acteur et scénariste écossais.
 Robert Fulton (1765–1815), inventeur et ingénieur américain.
 Sarah Bradlee Fulton (1740–1835), personnalité de la Révolution américaine.
 Soren Fulton (1991–), acteur américain.
 Travis Fulton (1977–2021), pratiquant de combat libre et un boxeur américain.
 
 William Fulton (1939–), mathématicien américain.
 William Savin Fulton (1795–1844), légiste et politicien américain.
  (1880–1964), archéologue américain.

Toponyme

États-Unis 
 Fulton (Alabama) ;
 Fulton (Arkansas) ;
 Fulton, census-designated place située en Californie ;
 Fulton (Dakota du Sud) ;
 Fulton (Illinois) ;
 Fulton (Indiana) ;
 Fulton (Kansas) ;
 Fulton (Kentucky) ;
 Fulton (Maryland) ;
 Fulton, une ville du comté d'Itawamba dans l'État du Mississippi ;
 Fulton, une ville du comté de Callaway dans l'État du Missouri ;
 Fulton (New York) :
 Fulton Street, une rue de l'arrondissement de Manhattan,
 Fulton Center, une station du métro de New York,
 Fulton, ville dans l’État de New York,
 Fulton, ville située dans le comté de Schoharie ;
 Fulton (Ohio) ;
 Fulton, une ville du comté d'Aransas, dans l’État du Texas.

 voir 
 Fulton Opera House, un opéra situé à Lancaster, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie.

France 
 Rue Fulton, une voie du  de Paris.

Autres 
 Fulton, un système américain de transport rapide de personnes par la voie des airs.
 Discours de Fulton, un discours prononcé par Winston Churchill en 1946.
 Fulton, un sous-marin d'attaque, diesel-électrique, de classe Joessel, construit pour la marine nationale française, entre 1913 et 1920.
 Écart de Fulton, décrit l'intervalle des rayons planétaires compris entre 1,5 et 2,0 .